Сельское поселение Киснемское — сельское поселение в составе Вашкинского района Вологодской области.
Центр — село Троицкое.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Киснемский сельсовет.

Законом Вологодской области от 25 июня 2015 года № 3689-ОЗ, сельские поселения Киснемское, Коневское, Пиксимовское, Покровское и Пореченское были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Киснемское с административным центром в селе Троицкое.

По данным переписи 2010 года население — 469 человек.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Киснемский сельсовет входили 44 населённых пункта.

14 марта 2001 года была упразднена деревня Вышатино.

В состав сельского поселения входило 43 населённых пункта, в том числе
41 деревня,
2 села.

Упразднённые населённые пункты:

Достопримечательности 
На окраине деревни Троицкое, на берегу Белого озера, находятся выявленные археологические памятники датируемые временем от 2 тысячелетия до н. э. до средневековья. Один из памятников, по местной традиции, считается основанным легендарным древнерусским князем Синеусом. Предполагается, что это поселение - древнее Белоозеро.

Примечания

Ссылки 
 Киснема (курган Синеуса)

Муниципальные образования Вашкинского района
Сельские поселения Вологодской области